Rumba bezeichnet:
 Rumba, lateinamerikanischer Gesellschafts- und Turniertanz
 Rumba (1935), US-amerikanischer Film von Marion Gering
 Rumba (2008), französisch-belgischer Film von Dominique Abel, Fiona Gordon und Bruno Romy
 Rumba (Kuba), verschiedene kubanische Rumbaformen
 Afrokubanische Rumba, eine Vielzahl historischer und gegenwärtiger Lied- und Tanzformen auf Kuba
 einen kongolesischen Musikstil, aus dem sich Soukous und Ndombolo entwickelt haben, siehe Soukous
 ein Genre des Flamenco, siehe Palo (Flamenco)#Cantes de ida y vuelta
 Rumba catalana, einen in den 1950er Jahren aus Elementen des Flamenco und der kubanischen Rumba in Barcelona entstandenen Musikstil 
 Rumba (Dorf), ein Ort in der Gemeinde Lääneranna, Estland

Rumba ist der Familienname folgender Personen:
 Alberts Rumba (1892–1962), lettischer Eisschnellläufer

RUMBA steht als Abkürzung für:
 Ressourcen- und Umweltmanagement der Bundesverwaltung in der Schweiz

Siehe auch:
 RUMBA-Regel, Qualitätssicherungswerkzeug

RUMBA